

Гороховка — присілок, Смоленський район, Смоленська область
 Гороховка — присілок, Гороховський район, Башкортостан

Див. також 
 Горохівка